Sebastián Méndez puede referirse a:

Sebastián Méndez Plaza (1986-), futbolista chileno; o
Sebastián Ariel Méndez (1977-), exfutbolista y director técnico argentino.